Карабула — может значить:

 Карабула — река в Красноярском крае и Иркутской области России, левый приток Ангары.
 Карабула — село в Богучанском районе Красноярского края.
 Карабула — экспериментальный наркотик, созданный при облучении психоноотропного препарата «Гексагон».